

Свентайно — гміна в Олецькому повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Свентайно — гміна в Щиценському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сьвентайно — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сьвентайно — село в гміні Свентайно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства